Хазлул ибн Абдул-Азиз Аль Сауд ( 1942 — 29 сентября 2012) — Саудовский принц, член Совета Верности, сын короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза ибн Сауда, бывший президент ФК Аль-Хиляль.

Биография 
Принц Хазлул родился в 1942 году. Его матерью была Шадия.

Стал предположительно 32-ым сыном своего отца.

Рассматривался как возможный наследник короля Абдаллы.

Не занимал политических должностей, был президентом ФК Аль-Хиляль, в периоды (1976—1978), 1978 и (1982—1983).

Был женат 12 раз, от 7 жён имел 3 сыновей и 10 дочерей. Его сын, принц Турки в мае 2017 года стал заместителем губернатора Наджран.

Умер 29 сентября 2012 года, похоронен в Мекке. Король Бахрейна Хамад и его сын, наследный принц Салман направляли соболезнования его братьям королю Абдулла и наследному принцу Салману.

Примечания 

Президенты ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Предприниматели Саудовской Аравии
Предприниматели по алфавиту
Предприниматели XX века
Предприниматели XXI века